

Toponyme 

 Trimbach, commune française du Bas-Rhin
 Trimbach, commune suisse du canton de Soleure

Patronyme 

 Robert Trimbach, maire de Gif-sur-Yvette de 1959 à 2001

Autre 
 La Maison Trimbach, domaine viticole français situé à Ribeauvillé, en Alsace.

Voir aussi
 Triembach-au-Val, commune française du Bas-Rhin